Ghannam oder Ghanam ist der Familienname folgender Personen:

 Ibrahim Ghannam (1930–1984), palästinensischer Maler
 Khalid al-Ghannam (* 2000), saudi-arabischer Fußballspieler
 Sultan al-Ghanam (* 1994), saudi-arabischer Fußballspieler